1. marca 2022 je bilo objavljeno odprto pismo skupine Nobelovih nagrajencev v podporo Ukrajini po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022. Pismo je bilo objavljeno v angleškem, ruskem in ukrajinskem jeziku. Odprto pismo je podpisalo več kot 200 Nobelovih nagrajencev.

Pregled 
Podpisniki so na začetku pisma izrazili podporo neodvisnosti ukrajinskega ljudstva in svobodi ukrajinske države ob ruski invaziji na državo. Odprto pismo je bilo na spletu objavljeno 2. marca, dan po tem, ko je bil razposlan Nobelovim nagrajencem. Odprto pismo je pozvalo k umiku ruskih čet iz Ukrajine ter kritiziralo grozodejstva ruskih sil in njihove kršitve Ustanovne listine Združenih narodov. V pismu je tudi stališče, da razlikuje med dejanji in stališči predsednika Rusije Vladimirja Putina, ki je sprožil invazijo, ter rusko širšo javnostjo. V pismu je vpletenost ruskega naroda ali njegova odgovornost za invazijo zanikana.

Gostujoče spletišče je poleg pisma objavilo tudi pisma nekaterih drugih javno znanih osebnosti. Objavljene so bile izjave nekdanjih ameriških predsednikov Jimmyja Carterja in Baracka Obame ter 14. dalajlame.

Pismo je pripravil Nobelov nagrajenec Roald Hoffmann. Hoffmannovo judovsko družino so Ukrajinci med januarjem 1943 in junijem 1944 skrivali pred nacisti. Na podiplomskem študiju je preživel tudi eno leto v Rusiji. Svoj osnutek je poslal kolegu Nobelovemu nagrajencu Richardu J. Robertsu. Roberts vzdržuje spletno stran nlcampaigns.org, kjer se objavljajo vprašanja, ki jih zanimajo nagrajenci. Preko spletne strani je  delil pismo in pridobil podpise.

Seznam podpisnikov 
To je seznam podpisnikov odprtega pisma do 1. aprila 2022.

Sklici 

Nobelovi nagrajenci
Ruska invazija na Ukrajino (2022)
2022 v politiki